Plusieurs chapelles ont été nommées chapelle Notre-Dame-de-Fátima en référence à Notre-Dame de Fátima :
 la chapelle Notre-Dame-de-Fátima de Pironchamps en Belgique ;
 la chapelle Notre-Dame-de-Fátima de Siersthal en France.

Voir aussi 
 
 
 

~
NotreDameDeFátima